Die Liste der Monuments historiques in Sainte-Pexine führt die Monuments historiques in der französischen Gemeinde Sainte-Pexine im Département Vendée auf.


Liste der Bauwerke 

|}

Liste der Objekte 

|}

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Vendée. Flohic Editions, Band 1, Paris 2001, ISBN 2-84234-118-X, S. 519.

Weblinks

Einzelnachweise 

Saintepexine